Maldonado peut désigner :

Patronymes 

 Adriana Maldonado López (1990-), femme politique espagnole ;
 Alana Maldonado (1995-), judokate handisport brésilienne ;
 Alejandro Maldonado Aguirre, homme politique guatémaltèque ;
 Alonso del Castillo Maldonado, explorateur espagnol du  ;
 Anthony Maldonado (1991), coureur cycliste français ;
 Benito Ramón Hermida Maldonado (1736-1814), homme politique espagnol ;
 Candy Maldonado (1960), joueur de baseball portoricain ;
  ;
 Claudio Maldonado (1980), footballeur chilien ;
 Edibaldo Maldonado (1993), coureur cycliste mexicain ;
 Francisco Maldonado (1440-1521), militaire espagnol ;
 Giancarlo Maldonado (1983), un footballeur vénézuélien ;
 Ignacio Maldonado (1990), coureur cycliste uruguayen ;
 
 Juana de Maldonado y Paz (1598-1666), en religion Juana de la Concepción, poétesse guatémaltèque ;
 Leiomy Maldonado, danseuse transgenre porto-ricaine ;
 Manuel Maldonado, pilote automobile vénézuélien ;
 Mervin Maldonado, homme politique vénézuélien ;
 Nicia Maldonado, femme politique vénézuélienne ;
 Ondina Maldonado (1987), une chanteuse et actrice espagnole ;
 Paolo Maldonado (1973), joueur et entraîneur péruvien de football ;
 Pastor Maldonado (1985), pilote automobile vénézuélien ;
 Pedro Vicente Maldonado, un scientifique équatorien du  ;
 Pierre Maldonado (1948-2009), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Saint Pierre de Jésus Maldonado (1892-1937), prêtre catholique mexicain, martyr de la révolte des Cristeros ;
 Raul Maldonado (1975), footballeur argentin.

Toponymes

Maldonado : un cours d'eau du pays.

Pedro Vicente Maldonado canton d'Équateur dans la province de Pichincha.

Puerto Maldonado : capitale de la Région de Madre de Dios.

Camino Maldonado : ville située dans le département de Canelones ;
 Maldonado : ville et capitale du département de Maldonado ;
 Maldonado : un département.

Samuel Darío Maldonado : l'une des 29 municipalités de l'État de Táchira ;
 Samuel Darío Maldonado : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Samuel Darío Maldonado dans l'État de Táchira.

Autres 
 Club Deportivo Maldonado : un club uruguayen ;
 Combat de Maldonado : une bataille navale de 1826 ;
 Le Maldonado, un remorqueur de sauvetage océanique de classe Wangerooge (Type 722) de la marine nationale d'Uruguay.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme